

Geografia
Bonfim – comune brasiliano dello stato del Minas Gerais
Bonfim – comune brasiliano dello stato della Roraima
 Bonfim – frazione di Porto, Portogallo

Persone
 Bruno Bonfim (1979) – nuotatore brasiliano
 Bruno Ferreira Bonfim, noto come Dentinho (1989) – calciatore brasiliano
 Caio Bonfim (1991) – marciatore brasiliano
 Dante Bonfim Costa Santos (1983) – calciatore brasiliano
 Emanuel de Jesus Bonfim Evaristo, noto come Manù (1982) – calciatore portoghese
 Erick Flores Bonfim (1989) – calciatore brasiliano
 Geovânio Bonfim Sobrinho, noto come Wando (1963) – ex calciatore brasiliano
 José Teodoro Bonfim Queiróz (1963) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Judson Augusto do Bonfim Santos, noto come Judson do Bonfim (1992) – calciatore brasiliano naturalizzato equatoguineano
 Leandro Bonfim (1984) – calciatore brasiliano
 Marlos Romero Bonfim, noto come Marlos (1988) – calciatore brasiliano naturalizzato ucraino
 Paulo Bonfim (1957) – ex giocatore di calcio a 5 brasiliano

Altro
 Diocesi di Bonfim – una delle sedi della Chiesa cattolica in Brasile
 Estádio do Bonfim – impianto sportivo di Setubal, Portogallo
 Nastrino del Bonfim – nastro di colore rosso, celebre come portafortuna brasiliano